David Mercer est le nom de plusieurs personnalités.

 David Mercer (1893-1950), un joueur de football international anglais ;
 David Mercer (1928-1980), écrivain et dramaturge britannique
 David Henry Mercer (1857–1919), homme politique américain
 David Mercer (né en 1961), haltérophile britannique médaillé olympique
 David Mercer, pilote automobile

Voir aussi 
 David Mercer MacDougall (1904–1991), secrétaire colonial de Hong Kong de 1945 à 1949